Eustrotia vittata is een vlinder uit de familie spinneruilen (Erebidae). De wetenschappelijke naam is voor het eerst geldig gepubliceerd in 1965 door Service.

De soort komt voor in tropisch Afrika.

vittata
Dier uit het Afrotropisch gebied